Sellmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Sellmann (1868–1947), deutscher evangelischer Theologe
 Bettina Sellmann (* 1971), deutsche Künstlerin
 Dieter Sellmann (1941–2003), deutscher Chemiker und Autor
 Heinrich Sellmann (1899–1959), deutscher Politiker (SPD)
 Matthias Sellmann (* 1966), Juniorprofessor für Pastoraltheologie an der Ruhr-Universität Bochum
 Meinolf Sellmann (* 1971), deutscher Informatiker